John Boland ist der Name folgender Personen:

* John Boland (Autor) (1913–1976), britischer Schriftsteller 
 John Boland (Politiker) (1944–2000), irischer Politiker (Fine Gael)
 John Pius Boland (1870–1958), irischer Jurist, Politiker und Tennisspieler